Frances Tiafoe era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Borna Ćorić ha sconfitto Elias Ymer con il punteggio di 7-6(7-4), 6-0.

Teste di serie 

  Federico Coria (primo turno)
  Dušan Lajović (semifinale)
  Hugo Dellien (ritirato)
  Tomás Martín Etcheverry (secondo turno)

  Carlos Taberner (secondo turno) 
  Roberto Carballés Baena (primo turno) 
  Bernabé Zapata Miralles (primo turno) 
  Thiago Monteiro (secondo turno)

Qualificati 

  João Domingues (primo turno)
  David Ionel (secondo turno)
  Jozef Kovalík (quarti di finale)

  Nicolas Moreno de Alboran (primo turno) 
  Michael Geerts (secondo turno) 
  Oriol Roca Batalla (primo turno)

Lucky loser 

  Andrej Martin (primo turno)

Wildcard 

  Borna Ćorić (campione)
  Francesco Passaro (primo turno)

  Giulio Zeppieri (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Emilia-Romagna Tennis Cup 2022